Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1985/86 war die 37. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der OSC Bremerhaven erstmals aus den überregionalen Spielklassen abgestiegen, aus der Landesliga kamen die beiden Aufsteiger OT Bremen (Wiederaufstieg nach vier Jahren) und TuSpo Surheide (erstmals in der höchsten Bremer Amateurklasse).

Sieger wurde zum achten Mal der Bremer SV. Er qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Er ließ dort die Amateurmannschaft des Hamburger SV sowie den Heider SV hinter sich und kehrte nach fünf Spielzeiten in die Oberliga zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der VfB Komet Bremen musste die Verbandsliga nach acht Jahren wieder verlassen und der TuS Schwachhausen nach zwei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1985/86 im deutschen Fußball-Archiv

1985
Fußballsaison 1985/86